Frigg (godin), Eerste onder de godinnen in de Noordse mythologie;
Frigg (band), een folkband;
Gasvelden van Frigg, een natuurlijk gasveld;
Frigg Oslo FK, een Noorse sportclub;
Frigg Næstved, een Deense sportclub.